Sezon 2010 w Volkswagen Scirocco R-Cup – pierwsza, inauguracyjna edycja niemieckiej pucharowej serii wyścigowej Volkswagen Scirocco R-Cup. Zastąpiła ona serię ADAC Volkswagen Polo Cup rozgrywaną w latach 2004-2009. Sezon rozpoczął się 24 kwietnia na Hockenheimringu, a zakończył się 16 października na tym samym torze, po rozegraniu 7 rund składających się z 9 wyścigów. Tytuł mistrzowski zdobył Kris Heidorn. W pucharze brało udział dwóch Polaków - Maciej Steinhof i Adam Gładysz.

Lista startowa 
Wszyscy kierowcy jeździli jednakowymi Volkswagenami Scirocco z silnikami zasilanymi biogazem (instalacja CNG) o pojemności 1984 cm³ i mocy 225 KM.

Kalendarz wyścigów

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 A review of the 2010 season

Linki zewnętrzne 
 Volkswagen Scirocco R-Cup na oficjalnej stronie Volkswagen Motorsport 

2010
2010 w sportach motorowych
2010 w Niemczech
2010 w Wielkiej Brytanii